El V Campeonato Mundial de Carreras de Relevos será una competición de atletismo de pista que se celebrará del 1 al 2 de mayo de 2021 en el Estadio de Silesia de la ciudad de Chorzów (Polonia). Será la primera ocasión que el evento deportivo se desarrolle en el continente europeo.

Referencias 

Campeonatos mundiales de carreras de relevos
Atletismo en 2021
Deporte en Polonia en 2021
Carreras Relevos
Competiciones deportivas mundiales celebradas en Polonia